Муравьёв () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 

 Муравьёв, Анатолий Васильевич (род. 1949) — советский и российский деятель науки, учёный-историк, преподаватель высшей школы, музеевед, административный руководитель, заслуженный работник образования Республики Марий Эл (2008).
 
 Муравьёв, Арнольд Валентинович (1936-2016) — советский и российский деятель науки, учёный-лесотехник, музеевед.
 Муравьёв, Артамон Захарьевич (1793—1846) — декабрист, полковник, командир Ахтырского гусарского полка.
 Муравьёв, Артур Алексеевич (род. 1965) — российский государственный деятель.

Б

В 
 Муравьёв, Валентин Павлович (1908—1988) — советский энергетик.
 
 
 Муравьёв, Виктор Александрович (1941—2009) — историк.
 
 Муравьёв, Вячеслав Олегович (род. 1982) — казахстанский легкоатлет, участник Олимпийских игр.

Г 
 Муравьёв, Георгий Вениаминович (1894—1959) — участник Белого движения на Юге России, есаул Кубанского гвардейского казачьего дивизиона.

Д 
 Муравьёв, Дмитрий Максимович (1912—1987) — советский инженер-строитель, один из руководителей строительства Норильского комбината и города Норильска.

Е

И 
 
 Муравьёв, Игорь Владиславович (род. 1960) — народный депутат РСФСР.

Л

М

Н 
 Муравьёв, Назарий Степанович (1737—1806) — российский государственный деятель, губернатор Архангельской губернии.

П 
 Муравьёв, Павел Игнатьевич (1917—2003) — Герой Советского Союза.

С 
 
 Муравьёв, Степан Воинович (1704—1768) — полярный мореплаватель.



Двойные фамилии 
 Муравьёв-Амурский, В. В. — граф, «главный делегат мартинистов в России» (1906).
 Муравьёв-Амурский, Николай Николаевич (1809—1881) — граф, генерал-губернатор Восточной Сибири (1847—1861), генерал от инфантерии.
 Муравьёв-Виленский, Михаил Николаевич (1796—1866) — граф, государственный деятель, генерал от инфантерии, губернатор Северо-Западного края, министр государственных имуществ.
 Муравьёв-Карсский, Николай Николаевич (1794—1866) — военный и государственный деятель.
 Муравьёв-Уральский, Владимир Михайлович (в монашестве Николай; 1882—1961) — епископ Муромский.

См. также 
 Муравьёвка
 Муравьёво
 Полуостров Муравьёва-Амурского
 Мыс Муравьёва
 Батальон Муравьёва